est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide aspartique, numéro CAS 
 acide iminodiacétique, numéro CAS , racémique
 R(–)acide iminodiacétique ou D-acide iminodiacétique, numéro CAS 
 S(+)acide iminodiacétique ou L-acide iminodiacétique, numéro CAS